Зельда (, , ) — женское имя.

Известные носители 

 Зельда (Зельда Шнеерсон-Мишковски, 1914—1984) — израильская поэтесса.
 Зельда Каплан (1916—2012) — американская феминистка.
 Зельда Рубинштейн (1933—2010) — американская актриса и правозащитник.
 Зельда Рэй Уильямс (род. 31 июля 1989) — американская актриса.
 Зельда Сейр Фицджеральд (1900—1948) — американская писательница, танцовщица, художница.
 Принцесса Зельда — персонаж серии игр The Legend of Zelda, разработанной компанией Nintendo.

См. также 

 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки